U 427 oder U-427 bzw. U427 steht für:

 U 427, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 427 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 2. Juli 1943, am  21. Dezember 1945 bei Operation Deadlight versenkt.
 U 427, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U427